Бис(дикарбонил(циклопентадиенил)рутений) — карбонильный комплекс металлоорганического

рутения и циклопентадиена
с формулой [Ru(CH)(CO)],
оранжевые кристаллы.

Получение 
 Раствор хлорида рутения(III) в метаноле нагревают а автоклаве под давлением монооксида углерода в 10 бар:

 Полученный бис(дихлорид трикарбонилрутения) кипятят с раствором циклопентадиенида натрия в тетрагидрофуране:

Физические свойства 
Бис(дикарбонил(циклопентадиенил)рутений) образует оранжевые кристаллы.

Устойчив на воздухе.

Хорошо растворяется в бензоле, ацетоне, метиленхлориде и хлороформе.
Не растворяется в петролейном эфире.

Применение 
 Используется как прекурсор при получении рутенийсодержащих плёнок .

Примечания

Литература 
 

Карбонильные комплексы рутения
рутения